Děrsu Uzala může být:
 Děrsu Uzala – lovec a stopař z kmene Goldů v povodí řeky Ussuri na Dálném východě
 Děrsu Uzala (kniha) – kniha z roku 1923 od Vladimira Klavdijeviče Arseňjeva
 Děrsu Uzala (film, 1961) – ruský sovětský film na motivy stejnojmenné knihy Vladimira Klavdijeviče Arseňjeva
 Děrsu Uzala (film, 1975) – ruský sovětský film japonského režiséra Akiry Kurosawy na motivy téže knihy
 (4142) Dersu-Uzala – planetka hlavního pásu